Ženská dvouhra BNP Paribas Open 2018 probíhala v první polovině března 2018. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž dvanáct se probojovalo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla dvacátá čtvrtá nasazená Ruska Jelena Vesninová, kterou ve třetím kole vyřadila Němka Angelique Kerberová.

Simona Halepová a Caroline Wozniacká do turnaje vstoupily jako soupeřky o post světové jedničky. Wozniacké návrat do čela žebříčku mohlo zajistit vítězství v turnaji, pokud by ve finále porazila jinou hráčku než Rumunku. Halepová si však pozici jedničky udržela po prohře Dánky ve čtvrtém kole.

Poprvé od Australian Open 2016 startovaly na stejném turnaji bývalé světové jedničky Maria Šarapovová a po dlouhodobé absenci vracející se Viktoria Azarenková se Serenou Williamsovou, všechny tři jako nenasazené.

Poprvé do finále turnaje kategorie Premier Mandatory postoupily japonská 44. hráčka klasifikace Naomi Ósakaová a dvacátá nasazená Ruska Darja Kasatkinová, hrající svůj první turnaj jako členka první světové dvacítky a která vyřadila tři tenistky elitní světové desítky v řadě. Tím proti nim snížila pasivní bilanci utkání na 10–16. Ze závěrečného souboje dvou dvacetiletých hráček vyšla vítězně nenasazená Ósakaová, jež za 74 minut vyhrála 6–3 a 6–2. Na podání při poměru her 3–3 odvrátila brejkovou možnost Rusky a v celém dalším průběhu prohrála již jen dva gamy a jedenáct z nich získala. Na okruhu WTA Tour tak Ósakaová vybojovala premiérový titul. Poprvé zdolala světovou jedničku a další členku elitní světové pětky. Tím se stala nejmladší šampionkou turnaje Premier Mandatory od triumfu Wozniacké na China Open 2010. Bodový zisk jí zajistil nové kariérní maximum, když se posunula ze 44. na 22. místo žebříčku WTA. Také Kasatkinová vystoupala na dosavadní nejvyšší pozici, když jí patřila 11. příčka.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazené hráčky

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2018